Тур Нормандии () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по дорогам французского региона Нормандия.

История 

Первый выпуск гонки состоялся в 1939 году. Затем гонка не проводилась до 1956 года. После её четырёх выпусков (1956-1959), проведение гонки было прекращено. После возобновления, на регулярной основе проводится с 1981 года.

По 1995 год велогонка проводилась как соревнование для любителей, с 1996 года - соревнование для профессиональных велогонщиков.

В 2005 году она становится частью календаря UCI Europe Tour с категорией 2.2. В современном варианте гонка состоит из семи этапов, проводимых в течение семи дней.

Классификации 
  - генеральная классификация
  - молодёжная классификация
  - очковая классификация
  - горная классификация
  - спринтерская классификация

Призёры

Рекорд побед

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт

 Тур Нормандии на CQranking
 Тур Нормандии на Cycling Archives
 Тур Нормандии на ProCyclingStat
 Тур Нормандии на Memoire du cyclisme
 Тур Нормандии на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спорт  во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1939 года